Élisabeth Tudor est le nom de plusieurs personnes :
 Élisabeth Tudor (1492 - 1495), fille d'Henri VII d'Angleterre et d'Élisabeth d'York ;
 Élisabeth  d'Angleterre (1533 - 1603), reine d'Angleterre de 1558 à sa mort ;
 Elizabeth Tudor (1978 -), écrivaine russo-azerbaïdjanaise.

Homonymie dynastique